Гольцо́в — русская фамилия. Известные носители:

 
 Гольцов, Владимир Гаврилович (род. 1950) — заслуженный мастер спорта России.
 Гольцов, Денис Александрович (род. 1990) — российский спортсмен.
 Гольцов, Пётр Николаевич (1912—1985) — советский конструктор приборов автоматики ядерных боеприпасов, лауреат Государственных премий.

Другие значения 
 Гольцов — коммуна в Германии, в земле Бранденбург, в районе Потсдам-Миттельмарк.
 Гольцов — коммуна в Германии, в земле Бранденбург, в районе Меркиш-Одерланд.

См. также